Királyfalva, település Ausztriában

 Magyarkirályfalva, település Romániában
 Mezőkirályfalva, település Romániában

 Garamkirályfalva, volt település Szlovákiában, jelenleg Besztercebánya városrésze

Lásd még
 Királyi
 Királyfa, Pozsonyi kerület, Szenci járás
 Királyfia, Somorja része
 Királyfiapuszta, Egeg része
 Vágkirályfa, Nyitrai kerület, Vágsellyei járás